Об'єдна́ння — дія та процес за значенням об'єднати/об'єднатися:

Об'є́днання — ціле, що склалося на основі з'єднання, поєднання, сполучення, єднання, групування, організації чого-небудь (сутностей):

 у суспільстві об'єднання — об'єднання юридичних та (або) фізичних осіб, у тому числі об'єднання підприємств
 об'єднання — сполучення чогось, наприклад, речовин, груп, людей, праця чи дії яких налаштовані на спільну мету; тж спілка
 у військовій справі об'єднання — угруповання з'єднань і частин, об'єднаних під єдиним керівництвом
 у математиці об'єднання — множина, яка включає в себе всі елементи об'єднуваних множин і нічого більше
 Об'єднання (Інта) — підпільна організація націоналістичного спрямування

Див. також 
 Єдине
 Єдність
 Єднання
 З'єднання
 Група
 Групування

Посилання 
 Об'єднання //